Харала́мбус () — греческая фамилия. Известные носители:

 Хараламбус, Дионисиос (1907—1970) — митрополит Трикальский и Стагонский.
 
 Хараламбус, Михалис (род. 1999) — кипрский футболист.
 Хараламбус, Памбос (1934—2019) — кипрский футболист.
 Хараламбус, Элиас (род. 1980) — кипрский футболист.